Magma:
 Magma — французская группа прогрессивного рока,
 MAGMA — открытый формат файлов на основе YAML,
 Magma — система компьютерной алгебры.
Magma - шестой студийный альбом французской метал-группы Gojira.

См. также 
 Магма (значения)